Commodore Business Machines, megszűnt elektronikai cég.
 Common Berthing Mechanism, a Nemzetközi Űrállomáson használt mechanizmus, mely összekapcsolja az állomás nyomás alatt lévő egységeit.
 A köbméter szállítmányozásban használt rövidítése.